Alain Durieux (1985) – arbitro di calcio lussemburghese
 Tilla Durieux (1880-1971) – attrice austriaca